Cat Claw är en kvinnlig seriefigur som skapats av den serbiske serietecknare Bane Kerac. Publicerades under ett antal år i serietidningen Magnum Comics.

Serbiska serier
Serbiska seriefigurer